Stany Zjednoczone:
 Coelleda Hollow - dolina

Zobacz też:
 Cölleda